S53 peut faire référence à :

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Éviter l’exposition et se procurer des instructions spéciales avant l’utilisation, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autocar
 Saviem S53, un autocar du constructeur français Saviem.

Chemin de fer
  Ligne S53 du RER gantois en Belgique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres